La Casa de Árpad (en húngaro: Árpád-ház) es el nombre de una dinastía noble de origen magiar fundada por el Príncipe Árpad en 890. Uno de sus descendientes, Esteban I, convertido al Cristianismo, fundó el Reino de Hungría en el año 1000. Sus descendientes reinaron allí hasta la extinción de la dinastía con la muerte de Andrés III en 1301. A lo largo de la Edad Media esta dinastía fue conocida como la "familia de los reyes Santos" (en húngaro: szent királyok családja), y posteriormente en la época moderna se le ha conocido como la Casa de Árpad.

Es posible que todavía hubiera un significativo centro del poder en Somogy, donde otra rama de la familia reinaba. Esta familia tenía dos últimos miembros, Tar Szerénd y Koppány. A la derrota de Koppány y los otros príncipes (Ajtony y Gyula), Esteban aseguró el dominio de la Casa de Árpad en la Llanura Panónica, que fue conducida por los descendientes de Miguel (el tío de Esteban) hasta 1301.

La Casa de Árpad es la familia que más santos ha dado a la Iglesia católica en la historia.

Monarcas de la dinastía de los Árpades (904-1301) 
 Árpád, Gran príncipe húngaro (904-c. 907).
 ¿Zolta?, Príncipe húngaro (c. 907-c. 947)
 ¿Falicsi?, Príncipe húngaro (c. 947-c. 955)
 Taksony, Príncipe húngaro (c. 955 -c. 971)
 Géza, Príncipe húngaro (c. 971-997).
 Esteban I el Santo, Príncipe húngaro (997-1000) y Rey de Hungría (1000-1038).
 Pedro Orseolo de Hungría (1038-1041), primera vez. Luego (1044-1046), segunda vez. Depuesto.
 Samuel Aba (1041-1044).
 Andrés I el Católico (1047-1060).
 Béla I el Campeón (1060-1063).
 Salomón I (1063-1074).
 Géza I (1074-1077).
 Ladislao I el Santo (1077-1095). 
 Colomán el Bibliófilo (1095-1116). Rey de Croacia desde 1102. 
 Esteban II (1116-1131).
 Béla II el Ciego (1131-1141).
 Géza II (1141-1162).
 Esteban III (mayo -julio 1162), primera vez. Depuesto. Luego (junio 1163-1172), segunda vez.
 Ladislao II (1162-1163). 
 Estaban IV (enero 1163-1165). Depuesto por
 Béla III (1172-1196).
 Emerico I (1196-1204).
 Ladislao III (1204-1205). Depuesto.
 Andrés II el Hierosolimitano, regente (1204-1205) y rey (1205-1235).
 Béla IV (1235-1270).
 Esteban V (1270-1272).
 Ladislao IV el Cumano (1272-1290).
 Andrés III (1290-1301).

Príncipes y princesas reales de la Casa de Árpad

Siglo XI 
 Príncipe San Emerico de Hungría (1000/1007-1031). Hijo del rey San Esteban I de Hungría.
 Príncipe Levente (?-1047). Hijo del noble Vazul.
 Príncipe Lampert (1049-1096). Hijo del rey Bela I de Hungría.
 Princesa Helena de Hungría, reina consorte de Croacia (1050–1091). Hija del rey Bela I de Hungría.
 Princesa Lea (1080-1114). Desposada por Yaroslav, hijo de Sviatopolk II de Kiev.
 Princesa Santa Piroska de Hungría, emperatriz consorte del Imperio Bizantino (1088–1134). Hija del rey San Ladislao I de Hungría. Esposa del emperador bizantino Juan II Comneno y madre del emperador Manuel I Comneno.

Siglo XII 
 Príncipe Álmos el ciego (¿? –1129). Hijo del rey Geza I de Hungría.
 Princesa Sofía de Hungría (1100-1125). Hija del rey Colomán de Hungría.
 Príncipe Boris Kolomanović (1114-1154). Hijo del rey Colomán de Hungría.
 Princesa Sofía de Hungría (1136-1161). Hija del rey Bela II de Hungría.
 Príncipe Geza (1151–1210). Hijo del rey Géza II de Hungría.
 Princesa Margarita de Hungría, emperatriz consorte del Imperio Bizantino (1175–1223). Hija del rey Bela III de Hungría. Esposa del emperador Isaac II Ángelo.

Siglo XIII 
 Princesa Ana María de Bulgaria, zarina consorte búlgara (1204–1237). Hija del rey Andrés II de Hungría. Esposa del zar Iván Asen II de Bulgaria.
 Príncipe Beato Colomán (1208–1241). Hijo del rey Andrés II de Hungría.
 Princesa Violante de Hungría, reina consorte de Aragón (1216-1251). Hija del rey Andrés II de Hungría. Esposa del rey Jaime I de Aragón.
 Príncipe Andrés de Galitzia (1210-1234). Hijo del rey Andrés II de Hungría. 
 Princesa Santa Kinga de Polonia, reina consorte de Polonia. (1224 –1292). Hija de Bela IV de Hungría. 
 Princesa Ana de Hungría (1226-1285). Hija del rey Bela IV de Hungría.
 Princesa Beata Yolanda de Polonia (1235–1298). Hija del rey Bela IV de Hungría. 
 Princesa Isabel de Hungría, Duquesa consorte de Baviera (1236–1271). Hija del rey Bela IV de Hungría. Madre del rey Otón de Hungría.
 Príncipe Esteban el Póstumo (1236–1271). Hijo del rey Andrés II de Hungría. Padre del rey Andrés III de Hungría.
 Princesa beata Constanza de Hungría (1237-1276). Hija del rey Bela IV de Hungría.
 Princesa Santa Margarita de Hungría (1242-1270). Hija del rey Bela IV de Hungría.
 Príncipe Bela de Hungría (1243-1269). Hijo del rey Bela IV de Hungría.
 Princesa María de Hungría, Reina de Nápoles (1257-1323). Hija del rey Esteban V de Hungría. Abuela del rey Carlos I Roberto de Hungría.
 Princesa Beata Isabel de Hungría la viuda (1260-1320). Hija del rey Esteban V de Hungría. 
 Princesa Ana de Hungría, emperatriz consorte del Imperio Bizantino (1260-1281). Hija del rey Esteban V de Hungría. Esposa del emperador Andrónico II Paleólogo.
 Princesa beata Isabel de Hungría la virgen (1292-1338). Hija del rey Andrés III de Hungría.

Árbol genealógico de la Casa de Árpad

Herederos de la sangre de Árpad 
Una vez que desapareció la Casa de Árpad en el , los miembros de la Casa de Anjou Nápoles se consideraron a sí mismos descendientes directos de la familia de los reyes Santos húngaros. El rey Carlos II de Nápoles y Sicilia había tomado como esposa a la princesa María de Hungría, hija del rey Esteban V de Hungría y así a través de ella los Anjou reclamaron sus derechos sobre el trono húngaro, primero Carlos Martel de Anjou-Sicilia, luego Carlos I Roberto de Hungría y sus descendientes continuaron gobernando hasta 1395. El escudo de campo azul con lirios dorados de los Anjou fue partido por la mitad, siendo completado por las franjas blancas y rojas horizontales de la Casa de Árpad, denotando así que en ellos vivía aún la sangre de los reyes santos.
Actualmente, los últimos descendientes directos a la Casa de Arpad son el Condado de Miravalle y la Casa de Valadés-Borbón. Son descendientes cognáticos del Andres I Rey de Hungría a través de su hija, Adelaida de Hungría, y su matrimonio con Bratislao II de Bohemia. 

La actual jefa del Condado de Miravalle es Carmen Enríquez de Luna, Y el actual jefe de la Casa de Valadés-Borbón es el autor hispano-francés L.R. Borbón (née Valadez).

Referencias

Bibliografía 
 Hóman, B. y Szekfű, Gy. (1935). Magyar Történet. Budapest, Hungría: Király Magyar Egyetemi Nyomda.
 Nógrády, Á. , Pálffy, G. y Velkey, F. (2007). Magyar Uralkodók. Debrecen, Hungría: Tóth Könyvkereskedés és Kiadó.

Enlaces externos